Santabarbarense – abitanti di Santa Bárbara (Minas Gerais)
Santabarbarense – abitanti di Santa Bárbara de Goiás
Santabarbarense – abitanti di Santa Bárbara do Pará
Santabarbarense – abitanti di Santa Bárbara do Sul
Santabarbarense – abitanti di Águas de Santa Bárbara